La palabra flash, del idioma inglés, puede referirse a alguno de los siguientes términos:

Fotografía 

 Flash fotográfico, un dispositivo o aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer una fotografía instantánea. Es también el destello producido por dicho aparato.
 Flash anular es un flash fotográfico circular que se monta alrededor del objetivo de la cámara.

Entretenimiento 

 Diamond flash es una película de 2011 escrita y dirigida por el español Carlos Vermut.
 Flash, el personaje de historieta, superhéroe con supervelocidad del Universo DC, creado por Gardner Fox y Harry Lampert.
 Flash Comics es un cómic antológico publicado por All-American Publications y luego por National Periodicals (DC Comics).
 Flash Gordon, historieta de ciencia ficción creada en 1934.
 Flash Gordon, película estadounidense y británica de 1980, inspirada en el superhéroe del cómic, dirigida por Mike Hodges.
 Flash Moda es un programa de televisión español, emitido por Televisión Española.
 Flash Reverso o anti flash, es el título que ha sido tomado por tres supervillanos de DC Comics.
 Flash Thompson o cabo Eugene «Flash» Thompson, es un personaje de apoyo de la serie Spider-Man de Marvel Comics.
 Flash vs. Arrow es el octavo episodio de la primera temporada de la serie estadounidense de drama y ciencia ficción, The Flash.
 Flash, el fotógrafo, una serie cómica creada por Raf.
 Flashes Before Your Eyes, octavo capítulo de la tercera temporada de la serie Lost.
 Justice League Heroes: The Flash es un videojuego de una historia paralela a lo ocurrido en Justice League Heroes lanzado para las consolas PlayStation 2 y Xbox.
 The Flash fue una serie de acción presentada de 1990 a 1991, por el canal estadounidense CBS, basada en el personaje del cómic.
 The Flash, serie de televisión de la cadena The CW, de 2014.

Informática 

 Adobe Flash (antes Macromedia Flash), un programa informático para edición multimedia.
 Adobe Flash Builder, un ambiente de desarrollo integrado para la plataforma de Adobe Flash.
 Adobe Flash Player, el denominado reproductor flash.
 Animación Flash es una serie o película de animación creada con Adobe Flash o similar, y a menudo distribuida en formato SWF.
 CompactFlash (CF), fue originalmente un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos, usado en dispositivos electrónicos portátiles.
 Flash cards, tarjetas usadas para adquirir diversos conocimientos a través de la relectura del conjunto de tarjetas.
 Flash Linux es una distribución de Linux ejecutable desde una memoria USB o usarse como Live CD.
 Flash Video, es un formato contenedor propietario usado para transmitir video por Internet usando Adobe Flash Player.
 FlashGet es un gestor de descargas freeware para Microsoft Windows.
 Macromedia Flash Communication Server, componentes que facilitan la conexión de Adobe Flash con el servidor.
 Memoria flash, un tipo de memoria informática de alta velocidad.

Libros 

 Flash Boys, libro de no ficción del escritor estadounidense Michael Lewis.
 Flash ou le Grand Voyage, novela autobiográfica publicada en 1974, escrita por el francés Charles Duchaussois.

Música 

 Flash, álbum de la banda española La Prohibida.
 «Flash», canción de Queen.
 «Flash», canción de La Oreja de Van Gogh (LOVG).
 Flash and the Pan fue un grupo musical australiano.
 «Flash Delirium», es una canción de la banda de rock psicodélico MGMT.
 Flash Gordon es una banda sonora para la película de ciencia ficción Flash Gordon, realizada por Queen.
 «Flash Light», es una canción de la banda estadounidense de funk Parliament.

Otros 

 Destilación flash, en la que una corriente se escinde en dos fases separadas. 
 Flash o flash de tatuaje, un diseño estereotipado utilizado para dar ideas a los clientes.
 Flash Crash de 2010 fue una quiebra financiera estadounidense.
 Flash del helio es una muy breve fusión descontrolada donde grandes cantidades de helio se convierten a carbono por el proceso triple-alfa.
 Flash informativo o flash de noticias: noticia breve que, con carácter urgente, transmite un medio de comunicación.
 Hielito o flash, tipo de helado elaborado a partir de jugo de frutas naturales o de una solución azucarada con colorantes.
 La Courneuve Flash, equipo francés de fútbol americano.